— самая престижная из литературных премий Японии, присуждаемых дебютантам. Была учреждена в память о Рюноскэ Акутагаве, выдающемся японском писателе эпохи Тайсё, в 1935 году издательством «Бунгэй сюндзю» по инициативе Кикути Кана. Премии имени Акутагавы, в отличие от одновременно с ней созданной премии имени Сандзюго Наоки, удостаиваются лишь произведения дзюнбунгаку.

Назначение и история 
Премия имеет значимый общественный резонанс и существенно расширяет читательскую аудиторию сочинений до этого неизвестных авторов. Основная идея премии — поощрение начинающих писателей, чьи сочинения были опубликованы в литературных журналах или газетах в отчётное полугодие. В связи с этим, награждённые произведения необязательно являются выдающимися работами сами по себе: вопреки распространённому мнению, премия Акутагавы не является главной литературной премией Японии. Тем не менее впоследствии многие лауреаты премии Акутагавы, такие как Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ, Кэндзи Накагами и многие другие, став зрелыми мастерами, обрели статус классиков современной японской и мировой литературы.

Премия присуждается дважды в год: в январе и июле. Исключением стал отрезок времени с 1945 по 1948 годы, когда премия не присуждалась из-за социально-политического кризиса, вызванного поражением Японии во Второй мировой войне. Победитель получает памятные часы и один миллион иен от «Ассоциации по содействию японской литературе». Сочинения, выбранные в качестве лучших, затем публикуются издательством «Бунгэй сюндзю». В большинстве случаев премии удостаиваются сочинения малой и средней формы.

Жюри 
Выдвижение сочинений на соискание премии, а также решение о выборе победителя осуществляется специальной комиссией, в состав которой входят, главным образом, японские писатели, многие из которых — сами лауреаты премии Акутагавы. В случае, если жюри не приходит к более или менее единому мнению, либо, когда не найдено достойных претендентов, премия не присуждается. Существуют случаи, когда премия присуждалась двум авторам одновременно. Состав жюри является достаточно стабильным и меняется постепенно (как правило, по желанию самих членов, которые по каким-либо причинам отказываются от дальнейшего участия). Состав жюри с 2012 года: , Хикару Окуидзуми, Хироми Каваками, Масахико Симада, , Тосиюки Хориэ, , Рю Мураками, , Тосиюки Хориэ и Масахико Симада.

Лауреаты

1935—1944 
 1935:
 1935а: Тацудзо Исикава — «Люд» (蒼氓)
 1935б: премия не присуждалась из-за Путча молодых офицеров
 1936:
 1936а: Такэо Ода — «За стенами замка» (城外) и Томоя Цурута — «Хроника Косиямаин» (コシヤマイン記)
 1936б: Дзюн Исикава — «Бодхисаттва Фугэн» (普賢) и Уио Томидзава — «Средиземное море» (地中海)
 1937:
 1937а: Кадзуо Одзаки — «Розовые очки» (暢気眼鏡)
 1937б: Асихэй Хино — «Элегия о кале и моче» (糞尿譚)
 1938:
 1938а: Гисю Накаяма — «Большая хризантема» (厚物咲)
 1938б: Цунэко Накадзато — «Дилижанс» (乗合馬車)
 1939:
 1939а: Ёсиюки Ханда — «Петушиный бунт» (鶏騒動) и Кэн Хасэ — «Ребёнок из Асакуса» (あさくさの子供)
 1939б: Котаро Самукава — «Браконьер» (密獵者)
 1940:
 1940а: Таку Такаги — «Песня и щит ворот» (歌と門の盾). Автор от премии отказался.
 1940б: Цунэхиса Сакурада — «Хирага Гэнъай» (平賀源内)
 1941:
 1941а: Юкэй Тада — «Дельта Янцзы» (長江デルタ)
 1941б: Ёсико Сибаки — «Базар» (青果の市)
 1942:
 1942а: премия не присуждалась
 1942б: Тосио Курамицу — «Связной» (連絡員)
 1943:
 1943а: Кикудзо Исидзука — «Когда бинтовали ноги» (纏足の頃)
 1943б: Каору Тонобэ — «Японская бумага» (和紙)
 1944:
 1944а: Ёсинори Яги — «Лю Гуанфу» (劉廣福) и Дзюдзо Оно — «Восхождение» (登攀)
 1944б: Мотоёси Симидзу — «Дикие гуси» (雁立)

1949—1959 
 1949:
 1949а: Цуёси Котани — «Явное доказательство» (確証) и Юко Сигэко — «Разговор по-настоящему» (本の話)
 1949б: Ясуси Иноуэ — «Бой быков» (闘牛). Рус. пер.: 

 1950:
 1950а: Рёити Цудзи — «Чужеземец» (異邦人)
 1950б: премия не присуждалась
 1951:
 1951а: Тосимицу Исикава — «Весенняя трава» (春の草) и Кобо Абэ — «Стена. Преступление S. Кармы» (壁　S・カルマ氏の犯罪). Рус. пер.: 
 1951б: Ёсиэ Хотта — «Одиночество площади» (広場の孤独) и «Утрата родины» (漢奸)
 1952:
 1952а: премия не присуждалась
 1952б: Коскэ Гоми — «Оцепенение» (喪神) и Сэйтё Мацумото — «Дневник Окура» (或る「小倉日記」伝)
 1953:
 1953а: Сётаро Ясуока — «Дурная компания» и «Мрачное развлечение» (悪い仲間・陰気な愉しみ). Рус. пер.: 
 1953б: премия не присуждалась
 1954:
 1954а: Дзюнноскэ Ёсиюки — «Ливень» (驟雨)
 1954б: Нобуо Кодзима — «Американская школа» (アメリカン・スクール) и Дзюндзо Сёно — «Пейзаж у бассейна» (プールサイド小景)
 1955:
 1955а: Сюсаку Эндо — «Белый человек» (白い人)
 1955б: Синтаро Исихара — «Время солнца» (太陽の季節)
 1956:
 1956а: Кэйтаро Кондо — «Рыбацкая лодка» (海人舟)
 1956б: премия не присуждалась
 1957:
 1957а: Итару Кикимура — «Остров Иодзима» (硫黄島)
 1957б: Такэси Кайко — «Голый король» (裸の王様). Рус. пер.: 

 1958:
 1958а: Кэндзабуро Оэ — «Содержание скотины» (飼育). Рус. пер.: 
 1958б: премия не присуждалась
 1959:
 1959а: Сиро Сиба — «Пагода в горах» (山塔)
 1959б: премия не присуждалась

1960—1969 
 1960:
 1960а: Морио Кита — «В ночной мгле» (夜と霧の隅で)
 1960б: Тэцуо Миура — «Река Терпения» (忍ぶ川). Рус. пер.: 

 1961:
 1961а: премия не присуждалась
 1961б: Коитиро Уно — «Бог Китов» (鯨神). Рус. пер.: 

 1962:
 1962а: Акира Кавамура — «Начало трогательной истории» (美談の出発)
 1962б: премия не присуждалась
 1963:
 1963а: Киити Гото — «Детский мост» (少年の橋) и Таэко Коно — «Краб» (蟹)
 1963б: Сэйко Танабэ — «Сентиментальное путешествие» (感傷旅行)
 1964:
 1964а: Сё Сиба — «И всё же в эти дни мы…» (されどわれらが日々──)
 1964б: премия не присуждалась
 1965:
 1965а: Сэцуко Цумура — «Игрушка» (玩具)
 1965б: Юити Такаи — «Северная река» (北の河)
 1966:
 1966а: премия не присуждалась
 1966б: Кэндзи Маруяма — «Течение лета» (夏の流れ). Рус. пер.: 

 1967:
 1967а: Тацухиро Осиро — «Приглашение на коктейль» (カクテル・パーティー). Рус. пер.: 
 1967б: Хёдзо Касивабара — «Возвращение домой Токуяма Митискэ» (徳山道助の帰郷)
 1968:
 1968а: Сайити Маруя — «Остаток года» (年の残り) и Минако Оба — «Три краба» (三匹の蟹). Рус. пер.: 
 1968б: премия не присуждалась
 1969:
 1969а: Каору Сёдзи — «Береги себя, Красная шапочка!» (赤頭巾ちゃん気をつけて) и Хидэо Такуба — «Глубокая река» (深い河)
 1969б: Такаюки Киёока — «Акации в Даляне» (アカシヤの大連)

1970—1979 
 1970:
 1970а: Томоко Ёсида — «Неведение» (無明長夜) и Комао Фуруяма — «Рассвет на 8-м тюремном дворе» (プレオー8の夜明け)
 1970б: Ёсикити Фуруи — «Ёко» (杳子)
 1971:
 1971а: премия не присуждалась
 1971б: Кайсэй Ри — «Прачка» (砧をうつ女) и Минэо Хигаси — «Окинавский мальчик» (オキナワの少年)
 1972:
 1972а: Хироси Хатаяма — «Когда раздастся гудок» (いつか汽笛を鳴らして) и Акио Мияхара — «Кто-то прикоснулся» (誰かが触った)
 1972б: Митико Ямамото — «Сад Бэтти» (ベティさんの庭) и Сидзуко Го — «Реквием» (れくいえむ). Рус. пер.: 

 1973:
 1973а: Така Мики — «Чиж» (鶸)
 1973б: Ацуси Мори — «Лунная гора» (月山) и Кунинобу Норо — «Соломенные мечи» (草のつるぎ). Рус. пер.: 

 1974:
 1974а: премия не присуждалась
 1974б: Кэйдзо Хино — «На закате» (あの夕陽) и Хиро Саката — «Земляной сосуд» (土の器)

 1975:
 1975а: Кёко Хаяси — «Место поминовения» (祭りの場)
 1975б: Кэндзи Накагами — «Мыс» (岬) и Кадзуо Окамацу — «Остров Сиканосима» (志賀島)
 1976:
 1976а: Рю Мураками — «Все оттенки голубого» (限りなく透明に近いブルー). Рус. пер.: 
 1976б:   — премия не присуждалась
 1977:
 1977а: Масахиро Мита — «Кто я?» (僕って何) и Масуо Икэда — «Приношение Эгейскому морю» (エーゲ海に捧ぐ)
 1977б: Тэру Миямото — «Река светлячков» (螢川) и Сюдзо Таки — «Праздник торрейи» (榧の木祭り)
 1978:
 1978а: Киитиро Такахаси — «Нобуё» (伸予) и Митицуна Такахаси — «Сентябрьское небо» (九月の空)
 1978б: премия не присуждалась
 1979:
 1979а: Ёсико Сигэканэ — «Дым в ущелье» (やまあいの煙) и Со Аоно — «Ночь дураков» (愚者の夜)
 1979б: Рэйко Мори — «Город пересмешников» (モッキングバードのいる町)

1980—1989 
 1980:
 1980а: премия не присуждалась
 1980б: Кацухико Оцудзи — «Пропал отец» (父が消えた)
 1981:
 1981а: Риэ Ёсиюки — «Маленькая дама» (小さな貴婦人)
 1981б: премия не присуждалась
 1982:
 1982а: премия не присуждалась
 1982б: Юкико Ката — «Стена во сне» (夢の壁) и Дзюро Кара — «Письмо от Сакавы» (佐川君からの手紙)
 1983:
 1983а: премия не присуждалась
 1983б: Дзюн Касахара — «Мокудзи» (杢二) и Нобуко Такаги — «Другу, в котором есть свет!» (光抱く友よ)
 1984:
 1984а: премия не присуждалась
 1984б: Сатоко Кидзаки — «Фирмиана» (青桐)
 1985:
 1985а: премия не присуждалась
 1985б: Фумико Комэтани — «Еврейская пасха» (過越しの祭)
 1986:
 1986а: премия не присуждалась
 1986б: премия не присуждалась
 1987:
 1987а: Киёко Мурата — «В котле» (鍋の中)
 1987б: Нацуки Икэдзава — «Натюрморт» (スティル・ライフ) и Киёхиро Миура — «Уход из дома старшего сына» (長男の出家)
 1988:
 1988а: Ман Араи — «Время пропавшего без вести» (尋ね人の時間)
 1988б: Кэйси Наги — «Алмазная пыль» (ダイヤモンドダスト) и Ли Янчжи — «Юхи» (由煕)
 1989:
 1989а: премия не присуждалась
 1989б: Акира Оока — «Жизнь на поверхности» (表層生活) и Миэко Такидзава — «В прикарманенном городке» (ネコババのいる町で)

1990—1999 
 1990:
 1990а: Нобору Цудзихара — «Название деревни» (村の名前)
 1990б: Ёко Огава — «Календарь беременности» (妊娠カレンダー)
 1991:
 1991а: Ё Хэмми — «Будильник» (自動起床装) и Анна Огино — «Водяной мешок» (背負い水). Рус. пер.: 
 1991б: Эйко Мацуура — «Абадон» (至高聖所アバトーン)
 1992:
 1992а: Томоми Фудзивара — «Водитель» (運転士)
 1992б: Ёко Тавада — «Собачья невеста» (犬婿入り). Рус. пер.: 

 1993:
 1993а: Харухико Ёсимэки — «Пустырь» (寂寥郊野)
 1993б: Хикару Окуидзуми — «История камня» (石の来歴). Рус. пер.: 

 1994:
 1994а: Мицухиро Мурои — «Танцующая кукла» (おどるでく) и Ёрико Сёно — «Комбинат искривленного времени» (タイムスリップ・コンビナート)
 1994б: премия не присуждалась
 1995:
 1995а: Кадзуси Хосака — «Порог этого человека» (この人の閾)
 1995б: Эйки Матаёси — «Возмездие свиньи» (豚の報い)
 1996:
 1996а: Хироми Каваками— «Наступить на змею» (蛇を踏む)
 1996б: Хитонари Цудзи — «Свет в проливе» (海峡の光) и Ю Мири — «Семейный кинематограф» (家族シネマ)
 1997:
 1997а: Сюн Мэдорума — «Капли воды» (水滴). Рус. пер.: 
 1997б: премия не присуждалась
 1998:
 1998а: Мангэцу Ханамура — «Ночное радио» (ゲルマニウムの夜)
 1998б: Сю Фудзисава — «Полночь в Буэнос-Айресе» (ブエノスアイレス午前零時). Рус. пер.:  и Кэйитиро Хирано — «Солнечное затмение» (日蝕)

 1999:
 1999а: премия не присуждалась
 1999б: Гэцу Гэн — «Домик в тени» (蔭の棲みか) и Тия Фудзино — «Летнее обещание» (夏の約束)

2000—2009 
 2000:
 2000а: Ко Матида — «Обрывки» (きれぎれ) и Хисаки Мацуура — «Глумление над цветами» (花腐し)
 2000б: Юити Сэйрай — «Святая вода» (聖水) и Тосиюки Хориэ — «Медвежья мостовая» (熊の敷石)
 2001:
 2001а: Сокю Гэнъю — «Цветы на грани миров» (中陰の花). Рус. пер.: 
 2001б: Ю Нагасима — «Сверхскоростная мать» (猛スピードで母は)
 2002:
 2002а: Сюити Ёсида — «Жизнь в парке» (パーク・ライフ)
 2002б: Дайдо Тамаки — «Дорога, пахнущая солью» (しょっぱいドライブ)
 2003:
 2003а: Манъити Ёсимура — «Волосатик» (ハリガネムシ)
 2003б: Хитоми Канэхара — «Змеиные серёжки» (蛇にピアス) и Риса Ватая — «Зад, который хочется пнуть» (蹴りたい背中)
 2004:
 2004а: Норио Мобу — «Основы ухода за больными» (介護入門)
 2004б: Кадзусигэ Абэ — «Торжественное завершение» (グランド・フィナーレ)
 2005:
 2005а: Фуминори Накамура — «Ребёнок в земле» (土の中の子供)
 2005б: Акико Итояма — «Ждать в открытом море» (沖で待つ)
 2006:
 2006а: Таками Ито — «Бросить на дороге в августе» (八月の路上に捨てる)
 2006б: Нанаэ Аояма — «В одиночестве» (ひとり日和)
 2007:
 2007а: Тэцуси Сува — «Человек из послезавтра» (アサッテの人)
 2007б: Миэко Каваками — «Молоко и яйца» (乳と卵)
 2008:
 2008а: Ян И — «Утро, когда расплывается время» (時が滲む朝)
 2008б: Кикуко Цумура — «Судно из золотистого сциндапсуса» (ポトスライムの舟)
 2009:
 2009а: Кэнъитиро Исодзаки — «Зимнее жилище» (終の住処)
 2009б: премия не присуждалась

2010—2019 
 2010:
 2010а: Акико Акадзомэ — «Девичий донос» (乙女の密告)
 2010б: Марико Асабуки — «Кико и Товако» (きことわ) и Кэнта Нисимура — «Каторжный поезд» (苦役列車)
 2011:
 2011а: премия не присуждалась
 2011б: То Эндзё — «Бабочка клоуна» (道化師の蝶) и Синъя Танака — «Каннибализм» (共喰い)
 2012:
 2012а: Касимада Маки — «Вокруг того света» (冥土めぐり)
 2012б: Курода Нацуко — «а-б-три-пять» (abさんご)
 2013:
 2013а: Фудзино Каори — «Ноготь и глаз» (爪と目)
 2013б: Оямада Хироко — «Дыра» (穴)
 2014:
 2014а: Сибасаки Томока — «Весенний сад» (春の庭」)
 2014б: Оно Масацугу — «Молитва девятилетней давности» (九年前の祈り)
 2015:
 2015а: Хада Кэйсукэ — «Scrap and build» (スクラップ・アンド・ビルド), Матаёси Наоки — «Искра» (火花)
 2015б: Татигути Юсё — «Неумирающие» (死んでいない者) и Мотоя Юкико — «Сказ о свадьбах разного сорта» (異類婚姻譚)
 2016:
 2016а: Саяка Мурата — «Люди из комбини» (コンビニ人間)
 2016б: Ямасита Сумито — «Новый мир» (しんせかい)
2017:
2017а:  — «Обратная сторона тени» (影裏)
2017б:  — «Live By Myself» (おらおらでひとりいぐも) и  — «100 Years Mud» (百年泥)
2018:
2018а:  — «Церемониальный огонь» (送り火)
2018б:  — «» (ニムロッド) и  — «1 раунд 1 минута 34 секунды» (1R1分34秒)
2019:
2019а:  — «Женщина в фиолетовой юбке» (むらさきのスカートの女)
2019б: премия не присуждалась

Ссылки 
 Официальная страница премии Акутагавы на сайте «Бунгэй Сюндзю»  
 Список лауреатов  
 Информация о лауреатах и кандидатах, а также комментарии членов жюри о каждом из номинированных произведений за все годы существования премии
 Рецензии на сочинения, удостоенные премии Акутагавы с 1998 по 2005 годы

Акутагава
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Акутагава‎